Сухая Кума — топоним в России.

 Сухая Кума — упразднённый в 1975 году населённый пункт в Нефтекумском районе Ставропольского края. Координаты 44° 39' С.Ш. 45° 20' В.Д.
 Сухая Кума, она же Кумы — река, протекает в городе Южно-Сухокумск.

Литература 
Географические названия мира: Топонимический словарь. — М: АСТ. Поспелов Е. М. 2001.